Кызылкайын — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылкайын — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Кызылкайын (до 1992 г. — Саратовка) — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Кызылкайын (до 1992 г. - Зосимовка) — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2013 г.
 Кызылкайын — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылкайын (до 2010 г. — Березняки) — аул в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области

См. также 
 Кызыл кайын (кюй)